Golikow ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Petrowitsch Gaidar, eigentlich Golikow (1904–1941), sowjetischer Schriftsteller
 Alexander Nikolajewitsch Golikow (* 1952), russischer Eishockeyspieler
 Angelina Romanowna Golikowa (* 1991), russische Eisschnellläuferin
 Filipp Iwanowitsch Golikow (1900–1980), Befehlshaber der Woronescher Front und später Direktor des militärischen Geheimdienstes GRU
 Karl Golikow (1935–1972), deutscher Bergsteiger
 Tatjana Alexejewna Golikowa (* 1966), russische Ökonomin und Politikerin
 Wladimir Nikolajewitsch Golikow (* 1954), russischer Eishockeyspieler